Der Kanton Le Neubourg ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bernay und Évreux im Département Eure in der Region Normandie; sein Hauptort ist Le Neubourg, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Jean Paul Legendre.

Gemeinden 
Der Kanton liegen 43 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Le Neubourg aus den 24 Gemeinden Bérengeville-la-Campagne, Canappeville, Cesseville, Crestot, Criquebeuf-la-Campagne, Crosville-la-Vieille, Daubeuf-la-Campagne, Écauville, Ecquetot, Épégard, Épreville-près-le-Neubourg, Feuguerolles, Hectomare, Houetteville, Iville, Marbeuf, Le Neubourg, Saint-Aubin-d’Écrosville, Le Tremblay-Omonville, Le Troncq, Venon, Villettes, Villez-sur-le-Neubourg und Vitot. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 165,85 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2016: Fusion Le Gros-Theil und Saint-Nicolas-du-Bosc → Le Bosc du Theil

Bevölkerungsentwicklung 

Leneubourg